Пирназаров — туркменская фамилия.

Известные носители
 Пирназаров, Аман (1907—1970) — Герой Социалистического Труда.
 Пирназаров, Розыгельды — народный депутат СССР.
 Пирназаров, Самен (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.

 Женский вариант
 Пирназарова, Хосият (1919 — ?) — Герой Социалистического Труда.